Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Hobart International 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-český pár Monica Niculescuová a Klára Koukalová, jehož členky nestartovaly společně. Niculescuová nastoupila po boku ruské hráčky Vitalije Ďjačenkové, s níž se opět probojovala do finále. Koukalová do soutěže nezasáhla.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená nizozemsko-švédská dvojice Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, která ve finále zdolala rusko-rumunský pár Ďjačenková a Niculescuová poměrem 7–5 a 6–3. Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů.

Nasazení párů 
  Cara Blacková /  Čeng Saj-saj (1. kolo, skreč)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Ioana Raluca Olaruová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hobart International
WTA Tour 2015
Tenis v Austrálii v roce 2015